Muzyka:
 Iron Maiden – brytyjska grupa heavymetalowa
 Iron Maiden – debiutancki album powyższej grupy
 "Iron Maiden" – utwór z w/w albumu
 Iron Maiden – wydawnictwo wideo (znane też pod nazwą Live at the Rainbow)
 The Bolton Iron Maiden – brytyjska grupa muzyczna
 Iron Maiden – utwór Ghostface Killah z płyty Ironman

Film:
 The Iron Maiden – brytyjski film z 1962 (w Stanach Zjednoczonych pod nazwą Swinging Maiden)

Zobacz też 
 Żelazna dziewica